USS Dallas — кораблі та підводний човен ВМС США. Кораблі були названі на честь морського офіцера Александра Далласа (), підводний човен названий на честь міста Даллас (штат Техас).

 USS Dallas (DD-199) — есмінець типу «Клемсон». На службі протягом 1920-1945 років (з перервами). Зданий на злам у 1945 році.
 «USS Dallas (CA-140)» — важкий крейсер  типу «Де Мойн». Закладений у 1945 році, але згодом будівництво було скасоване.
 «USS Dallas (CA-150)» — важкий крейсер  типу «Де Мойн». Будівництво було скасоване.
 USS Dallas (SSN-700) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». На службі протягом 1981-2018 років. Виключений зі складу флоту. Очікує перетворення на корабель-музей

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни